Onegin ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Borisowitsch Onégin, Pseudonym der Pianistin und Komponistin Agnes Elisabeth Overbeck (1870–1919)
 Sigrid Onégin (1889–1943), deutsche Opern- und Konzertsängerin

Onegin bezeichnet außerdem:
 Eugen Onegin, Versroman von Alexander Puschkin
 Onegin – Eine Liebe in St. Petersburg, auf dem Roman basierender Film aus dem Jahr 1999 mit Ralph Fiennes
 Eugen Onegin (Oper), auf dem Roman basierende Oper  von Pjotr Iljitsch Tschaikowski
 Onegin (Ballett), Ballett zur Musik Tschaikowskis von John Cranko